Dolyny (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, Siedlungsgemeinde Dobrotwir, nördlich gelegen, siehe Dolyny (Tscherwonohrad, nördlich)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, Siedlungsgemeinde Dobrotwir, südlich gelegen, siehe Dolyny (Tscherwonohrad, südlich)

siehe auch:
 Dolyna (Begriffsklärung)